Thomas Anderson (scheikundige) (1819-1874), Brits scheikundige
 Thomas Anderson (botanicus) (1832-1870), Schots botanicus
 Thomas Anderson (zeiler) (1939-2010), Australisch zeiler